Port lotniczy Spa-La Sauvenière – port lotniczy położony w La Sauvenière koło Spa, w Belgii. Obsługuje połączenia krajowe.

Bibliografia 
 

Spa-La Sauvenière